Katsuragi (Wakayama), een gemeente in het District Ito van de prefectuur Wakayama, Japan
Katsuragi (Nara), een stad in de prefectuur Nara, Japan
Katsuragi (vliegdekschip), een Japans vliegdekschip uit de Tweede Wereldoorlog